

Cinéma 
 Toi et moi (Du und ich), film allemand de Wolfgang Liebeneiner, sorti en 1938
 Toi et moi, film soviétique de Larisa Shepitko, sorti en 1971
 Toi et moi, film français de Julie Lopes-Curval, sorti le

Séries télévisées 
 Toi et moi, série télévisée québécoise diffusée de 1954 à 1960
 Toi et moi, série télévisée québécoise diffusée de 2014 à 2016 (créée par Matt Holland et Margaret McBrearty)

Poésie
 Toi et Moi, recueil de poème de Paul Géraldy

Musique 
 Toi et moi, chanson de Charles Aznavour, extraite de son album Toi et moi, 1994
 Toi et moi, chanson de Namie Amuro, 1999
 Toi et moi, chanson de la chanteuse Lorie, extraite de sa compilation Best of, 2005
 Toi et moi, chanson du groupe Tryo, extraite de leur album Ce que l'on sème, 2008
 Toi et moi, chanson de Guillaume Grand sur l'album L'Amour est laid, 2010
 Toi et moi, chanson de Colonel Reyel, 2012
 Toi et Moi, un groupe de folk japonais
 Toi et moi, chanson de Joyce Jonathan en collaboration avec Ibrahim Maalouf, extraite de leur EP Toi et moi, 2022

Voir aussi 
 Toi + Moi, chanson du chanteur Grégoire, extraite de son album ''Toi + Moi, 2008